Струхаржов може бити:

 Струхаржов (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Струхаржов (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република